Словенская кухня () — национальная кухня словенского народа, также кухня народов Словении.

Описание 
Словенская кухня своеобразна: в ней соединены славянские, австро-немецкие и итальянские традиции. Традиционными славянскими блюдами являются: грибные блюда и супы, гречневая каша, хлебобулочные изделия, клёцки. От немецких традиций заимствованы квашеная капуста, жареные колбаски, шницели и яблочная выпечка, из австрийской — омлет, штрудели и торты. Из Венгрии заимствованы «бограч» и наваристые супы, а из средиземноморской итальянской кухни — широкое применение морепродуктов и зелени, а также твёрдых овечьих сыров, например, бовецкого сыра.

Традиционное первое блюдо — суп из свинины с овощами и уксусом, говяжий бульон, грибной суп, уха, суп с колбасками.

Среди десертов стоит отметить гибаницы, медовые пряники, кремшниты, грмады, штруклы (дрожжевое или тянутое тесто), потицы.

Примечания

Ссылки 
 Национальная кухня Словении

Словенцы